Финал Кубка Англии 1976 года () — 95-й финал Кубка Англии по футболу, главного кубкового футбольного турнира в Англии. Матч состоялся 1 мая 1976 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне; в нём приняли участие футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». «Саутгемптон» выиграл матч со счётом 1:0.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1976
Кубок Англии 1976
Кубок Англии 1976
Футбол в Европе в 1976 году
События 1 мая
Май 1976 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1976 году
1976 год в Лондоне